Íbex, cabra-montês,  cabra-montesa ou cabra montesa podem referir-se a várias espécies e subespécies de cabras selvagens:

Íbex — ou íbex-dos-alpes (Capra ibex)
Capra pyrenaica — íbex-ibérico ou íbex-espanhol
Íbex-dos-pirenéus — (Capra pyrenaica pyrenaica), extinto
Íbex-português — (Capra pyrenaica lusitanica), extinto

Desambiguações de animais